«Вышибала: Эпический замес» (англ. Goon: Last of the Enforcers) — канадско-американский комедийный фильм 2017 года, продолжение фильма 2011 года. Режиссёром стал канадский актёр Джей Барушель. Премьера фильма состоялась в Канаде 17 марта 2017 года.

Сюжет 
Даг Глатт — тафгай команды «Горцы Галифакса» (). Перед игрой, открывающей сезон, Даг становится капитаном и выводит свою команду на лёд, где получает травму правой руки во время противостояния с другим тафгаем. В итоге, Глатту приходится оставить хоккей и начать работать в офисе. Через некоторое время тот самый тафгай, Андерс, сын владельца команды Хайрума Кейна, получает должность капитана.

Даг встречает старого друга Росса и просит обучить его бороться левой рукой. Поучаствовав в нескольких играх в низшей хоккейной лиге, Даг возвращается к «Горцам» и собирается помочь команде выйти в плей-офф.

В ролях

Производство 
24 сентября 2012 года стало известно, что Джей Барушель вернётся к роли Пэта, а режиссёрское кресло займёт Майкл Дауз (режиссёр первого фильма), продюсером фильма будет Эван Голдберг.
15 мая 2015 года было объявлено, что Дауз покинул проект и режиссёром станет сам Джей Барушель, также стало известно, что полное название фильма — Goon: Last of the Enforcers, и что Шонн Уильям Скотт снова исполнит главную роль тафгая Дага Глатта.

Съёмки начались 10 июня 2015 года в Торонто (Канада).
Также съёмки проходили на хоккейной арене Barrie Molson Centre в городе Барри с конца июля по 13 августа.

В качестве камео в фильме снимались многие известные хоккеисты — Тайлер Сегин, Брэндон Праст, Жорж Ларак и другие.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке